Låsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Låsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (1,92 km²)
Låsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (42,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn